50 groszy 1919 – pierwsza próbna 50-groszówka II Rzeczypospolitej
 50 groszy 1923 – obiegowa 50-groszówka II Rzeczypospolitej, Generalnego Gubernatorstwa i pierwszego okresu (do 30 października 1950 r.) powojennej Rzeczypospolitej (późniejszego PRL)
 50 groszy 1938 – 50-groszówka przygotowana w II Rzeczypospolitej na wypadek wybuchu spodziewanej wojny, będąca w obiegu w Generalnym Gubernatorstwie do 1942 r.
 50 groszy 1938 Duże cyfry 50 – jedna z próbnych wersji 50-groszówki przygotowywanej w okresie II Rzeczypospolitej na wypadek wybuchu spodziewanej wojny
 50 groszy 1938 Stary orzeł – jedna z próbnych wersji 50-groszówki przygotowywanej w okresie II Rzeczypospolitej na wypadek wybuchu spodziewanej wojny
 50 groszy 1949 – pierwsza wersja obiegowej 50-groszówki okresu PRL, wprowadzona 30 października 1950 r., wycofana z dniem 31 grudnia 1994 r.
 50 groszy wzór 1957 – druga wersja obiegowej 50-groszówki okresu PRL, wprowadzona 27 czerwca 1957 r., wycofana z dniem 31 grudnia 1994 r.
 50 groszy wzór 1986 – trzecia wersja obiegowej 50-groszówki okresu PRL, wprowadzona w 1986 r., wycofana z dniem 31 grudnia 1994 r.
 50 groszy wzór 1990 – pierwsza obiegowa 50-groszówka III Rzeczypospolitej wprowadzona w konsekwencji denominacji z 1 stycznia 1995 r.
 50 groszy wzór 2017 – druga obiegowa 50-groszówka III Rzeczypospolitej okresu po denominacji z 1 stycznia 1995 r., wprowadzona w 2017 r.

Zobacz też 

 25 kopiejek – 50 groszy (1842–1850)